

Жінки 
 Плешакова Ірина Іванівна (* 1969) — радянська російська баскетболістка. Заслужений майстер спорту СРСР.

Чоловіки 
 Плешаков Володимир Михайлович (* 1957) — радянський хокеїст на траві. Бронзовий призер Олімпійських ігор-1980.
 Плешаков Олександр Якович (1922—2001) — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Плешаков Олексій Сергійович (1914—1988) — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Плешаков Петро Степанович (1922—1987) — міністр радіопромисловості СРСР, генерал-полковник. Член ЦК КПРС (1977—1987). Депутат Верховної Ради СРСР 9—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Плешаков Сергій Михайлович (1957—2018) — радянський хокеїст на траві. Бронзовий призер Олімпійських ігор-1980.
 Плешаков Юрій Сергійович (* 1988) — український і російський футболіст, нападник кримського клубу «СКЧФ». Після анексії Криму Росією прийняв російське громадянство.